Varios modelos de automóvil y un prototipo de Alfa Romeo han recibido la denominación Giulietta:

 El Alfa Romeo Giulietta (Tipo 750 y 101), sedán fabricado entre 1955 y 1965.
 Alfa Romeo Giulietta Sprint, coupé fabricada entre 1954 y 1965.
 Alfa Romeo Giulietta Spider, roadster fabricada entre 1955 y 1962.
 Alfa Romeo Giulietta SZ, coupé diseñado por Zagato.
 El Alfa Romeo Giulietta Bertone Spider, prototipo de 1955.
 El Alfa Romeo Giulietta (Tipo 116), fabricado entre 1977 y 1985.
 El Alfa Romeo Giulietta (Tipo 940) en producción entre 2010 y 2020.